Panafieu ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Panafieu (1931–2017), Erzbischof von Marseille und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Bruno de Panafieu Architekt und Soziologe
 Françoise de Panafieu (* 1948), französische Politikerin
 Jacques de Panafieu (1930–2001), französischer Psychotherapeut und Maler
 Jean-Baptiste de Panafieu (* 1955), französischer Meeresbiologe, Dokumentarfilmer